Струги — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Вязовской волости.

География 
Расположена в 62 км к северо-западу от города Новосокольники и в 3 км к востоку от волостного центра, деревни Вяз.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 134 человек.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района